A eleição municipal de Maceió em 1988 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito titular era Djalma Falcão do PMDB. Guilherme Palmeira do PFL foi eleito prefeito em turno único, derrotando o deputado federal Renan Calheiros do PSDB.

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Maceió/AL